Русский Двор — значения:

 Русский двор — привилегированное сословие, дворянство, приближенные царя или императора в России.
 Русский Двор — средневековое русское торговое представительство в Стокгольме.
 Русский Двор — средневековое русское торговое представительство в Висбю.
 Русский двор — бывший гранд-отель в городе Бад-Эмсе.
 Русский двор — книжное издательство в Москве.
 Русский Двор — фестиваль народного творчества в Пикалёве.